Владимир Боков:
 Боков, Владимир Анатольевич (1927—2021) — советский хозяйственный и государственный деятель.
 Боков, Владимир Егорович (1851—1917) — русский лесовод, краевед, метеоролог.